Дёллингер, Игнац (1770—1841) — немецкий анатом и физиолог.
 Дёллингер, Игнац фон (1799—1890) — баварский католический священник, историк Церкви и богослов.